Vix ou VIX peut faire référence à :

Code 
VIX est un code pouvant signifier :
 .

Patronyme 

 André Vix (1946-), athlète français ;
 Cathie Vix-Guterl (1965-), chimiste française ;
 Élisa Vix (1967-), romancière française ;
  (1876-1942), général français ;
 Geneviève Vix (1879-1939), soprano française.

Sigle 
VIX est un sigle pouvant signifier :
 Volatility Index, indicateur de volatilité du marché financier américain.

Toponyme 

 Vix, commune française de la Côte-d'Or avec
 la tombe de Vix 
 le cratère de Vix
 le palais de Vix
 Vix, commune française de la Vendée
 Vix, hameau de Haute-Corse sur la commune française de Ventiseri

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Code